In der folgenden Liste wird die Zusammensetzung der Bundesversammlung für die Wahl des Bundespräsidenten angegeben. Die Hälfte der Mitglieder der Bundesversammlung sind die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, hier wird die Parteimitgliedschaft ausgewiesen. Die andere Hälfte wird von den Landesparlamenten gewählt, hier wird die Fraktion angegeben, welche die Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen hat.

Mitglieder der Bundesversammlung nach Parteien

Mitglieder in absoluten Zahlen 

Fußnoten

1 Hinzu kamen 16 nicht stimmberechtigte Mitglieder aus Berlin, von denen neun der SPD, vier der CDU und drei der FDP angehörten.2 inkl. eines Mitglieds der BDV3 inkl. 18 Mitglieder der NU sowie eines von der DP nominierten Landesdelegierten4 inkl. dreier Mitglieder der DPS5 inkl. eines Mitglieds der SVP6 inkl. eines Mitglieds der DPS7 inkl. eines Mitglieds der GPD/BHE8 inkl. eines Mitglieds des SSW

Mitglieder in % 

Fußnoten

1 Die Angabe bezieht sich auf die stimmberechtigten Mitglieder. Zusammen mit den nicht stimmberechtigten Mitgliedern aus Berlin ergeben sich folgende Prozentwerte:
SPD: 35,1; CDU/CSU: 34,6; FDP: 11,1; KPD: 4,9; BP: 4,1; DP: 3,4; WAV: 2,9; DZP: 2,6; Sonstige: 1,2
2 1949: davon WAV 3,0 %3 1969: nur NPD

Weblinks 
 Die Bundesversammlungen seit 1949 – Dokumentation auf bundestag.de

  (PDF; 5,3 MB)

!Zusammensetzungen nach Parteien